Merlaut ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 5,17 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Martin

Weblinks 

 
Ort in Grand Est
Ehemaliger Weinbauort in Frankreich